Dies ist eine Liste der Städte in Suriname.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Suriname ist Paramaribo mit einer Einwohnerzahl von 240.924. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 541.638 konzentrieren sich somit rund 45 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion (Stand: Volkszählung 2012).

In der folgenden Tabelle sind die Städte mit mehr als 1.000 Einwohnern und der Distrikt, zu dem die jeweilige Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet und beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Amt für Statistik in Suriname
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte in Suriname

 
Suriname